Dehmelt ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich-Wilhelm Dehmelt (1914–2015), deutsch-schweizerischer Chemiker
 Hans Georg Dehmelt (1922–2017), deutsch-US-amerikanischer Physiker